

Психологія 

 Перфекціонізм (психологія) — переконання, що недосконалий результат роботи неприйнятний.

Релігія 

 Перфекціонізм (релігія) — протестантське теологічне вчення.

Філософія 

 Перфекціонізм — переконання, що вдосконалення є тою метою, досягнення якої людина має прагнути.